Wyk ist der Familienname folgender Personen:
 Abraham Erasmus van Wyk (Braam van Wyk; * 1952), südafrikanischer Botaniker
 Antoine J. A. van der Wyk (gebürtig: Anton Jan Alexander van der Wijk; 1902–1976), niederländisch-schweizerischer Chemie-Ingenieur, Physiker und Professor an der Universität Genf
 Ben-Erik van Wyk (* 1958), südafrikanischer Pflanzenbiologe
 Chederick van Wyk (* 1995), südafrikanischer Sprinter
 Christie van Wyk (* 1977), namibischer Sprinter
 Christopher van Wyk (1957–2014), südafrikanischer Schriftsteller und Dichter
 Cornelius van Wyk († 1924), traditioneller Führer der Rehoboth Baster
 Danie van Wyk (* 1986), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Ermin van Wyk (* 1987), namibischer Radrennfahrer
 Glovin van Wyk (1973–2010), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Hermanus van Wyk (1835–1905), traditioneller Führer der Rehoboth Baster 
 Janine van Wyk (* 1987), südafrikanische Fußballspielerin
 Joshua van Wyk (* 1998), südafrikanischer Radrennfahrer
 Piet van Wyk (1931–2006), südafrikanischer Ökologe und Biologe
 Piston van Wyk (* 1943), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler
 Ronel van Wyk (* 1978), südafrikanische Radrennfahrerin
 Russell van Wyk (* 1990), namibischer Rugby-Union-Spieler
 Valco van Wyk (* 2000), südafrikanischer Stabhochspringer 

Wyk steht als Ortsname für:
 Wyk auf Föhr, Stadt auf der nordfriesischen Insel Föhr
 Wyk (Polen), Ort in der polnischen Woiwodschaft Podlachien
 Vicq (Nord) auf Flämisch

WYK steht für:
 West Yorkshire, ein Metropolitan County in England, Chapman-Code

Siehe auch:
 Wieck
 Wiek
 Wick
 -wik
 Wijk
 Wyck
 Vik
 Wikinger#Wortherkunft
 Wiekhaus

Abkürzung